Ге́рхардс ():
  (род. 1935) — немецкая метательница копья.
 Герхардс, Артурс (род. 1993) — латвийский кёрлингист.
 Герхардс, Герхард — настоящее имя Эразма Роттердамского.
  (род. 1969) — латвийский министр экономики (2007—2009), транспорта (2009—2010), охраны окружающей среды и регионального развития (2014—2019) и агрикультуры (с 2019 года).

См. также 
 Герхард
 Герхарди
 Герхардсен